

Persone
 Alice Cholmondeley – romanziera britannica
 David Cholmondeley, VII marchese di Cholmondeley – nobile e regista cinematografico britannico
 George Cholmondeley, visconte Malpas – nobile inglese
 George Cholmondeley, I marchese di Cholmondeley – politico inglese
 George Cholmondeley, II conte di Cholmondeley – ufficiale inglese
 George Cholmondeley, IV marchese di Cholmondeley – nobile inglese
 George Cholmondeley, V marchese di Cholmondeley – nobile inglese
 Hugh Cholmondeley, VI marchese di Cholmondeley – pari britannico e lord gran ciambellano d'Inghilterra
 William Cholmondeley, III marchese di Cholmondeley – politico inglese

Altro
 Stradivari Cholmondeley – violoncello costruito a Cremona nel 1698 da Antonio Stradivari